Etxarri est un nom d'origine basque. Composé de etxe (maison) et harri (pierre), ce mot « signifie maison de pierre ». 

La graphie académique actuelle Etxarri ainsi que les graphies traditionnelles Echarri et Etcharry ont la même racine.

Patronyme 

 Joseba Llorente Etxarri est un footballeur basque espagnol.

Toponyme 

 Etxarri est une commune en Navarre ;
 Etxarri-Aranatz est une municipalité en Navarre.

 Echarri est une municipalité en Navarre

 Etcharry est une commune en Soule

Voir aussi 
 Etxe

Patronyme basque
Toponymie basque